Stitt ist der Familienname folgender Personen:

 Demontez Stitt (1989–2016), US-amerikanischer Basketballspieler

 Mark Stitt (* 1953), britischer Pflanzenphysiologe
 Sonny Stitt (1924–1982), Jazz-Saxophonist

Siehe auch:
 King Stitt (Winston Spark, 1940–2012), jamaikanischer Musiker